Répression est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 La répression pénale, qui est l'acte de sanctionner des infractions.
 La répression politique, qui désigne le fait de réprimer et de prendre des mesures punitives vis-à-vis des attitudes contrevenant aux lois ou aux options d'un pouvoir politique en place, empêchant la protestation ou un soulèvement collectif par la contrainte ou la violence. Elle inclut généralement une répression policière et favorise la répression pénale.
Il existe de nombreuses œuvres d'art en rapport avec la répression politique, par exemple : le tableau Guernica de Picasso.
 La répression en psychanalyse indique un mouvement conscient, plus ou moins volitif, qui consiste à écarter de la conscience certains contenus pénibles et à les soumettre ultérieurement au refoulement, quand ils sont oubliés, acquérant un statut inconscient.

Album 

 Répression est un album de la chanteuse-compositrice Colette Magny paru en 1972 ;
 Répression est un album du groupe Trust paru en 1980.

Voir aussi 
 Oppression